UNIQA extraliga siatkarzy 2017/2018 – 26. sezon walki o mistrzostwo Czech organizowany przez Czeski Związek Piłki Siatkowej. Zainaugurowany został 30 września 2017 i trwał do 26 kwietnia 2018 roku.

W sezonie 2017/2018 w Lidze Mistrzów Czechy reprezentowały , w Pucharze CEV −  i , a w Pucharze Challenge −  i .

Mistrzem Czech po raz pierwszy w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 12 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Sześć najlepszych zespołów awansowało bezpośrednio do fazy play-off, a cztery kolejne powalczyło pomiędzy sobą o pozostałe dwa miejsca w fazie play-off.
 Faza play-off: składała się z meczów kwalifikacyjnych (do dwóch zwycięstw), ćwierćfinałów (do trzech zwycięstw), półfinałów (do trzech zwycięstw), meczów o 3. miejsce (do trzech zwycięstw) oraz finału (do czterech zwycięstw), który wyłoniły mistrza Czech.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Kwalifikacje do fazy play-off 
(do 2 zwycięstw)

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 3 zwycięstw)

Półfinały 
(do 3 zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do 3 zwycięstw)

Finał 
(do 3 zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2017 w Czechach
2017 w piłce siatkowej
2018 w Czechach
2018 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czechach